Steig est un nom d'origine anglo-saxonne porté par:
Jeremy Steig (né en 1942), un flûtiste de jazz américain ;
William Steig (1907-2003), un dessinateur et écrivain pour enfants américain, père du précédent.

Autres 
Pas de Steig, ancien nom du col de Saint-Luzisteig